Убийство Кеннеди  может означать:

 Убийство Джона Кеннеди — убийство 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас).
 Убийство Роберта Кеннеди — убийство сенатора США Роберта Кеннеди 5 июня 1968 года в Лос-Анджелесе.
 «Убийство Кеннеди» — американский кинофильм 2013 года.